Stati Uniti d'America
 Gratiot – villaggio della Contea di Licking, Ohio
 Gratiot – città della Contea di Lafayette, Wisconsin